Cinkansé est une ville jumelle à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo :
Cinkansé (Burkina Faso)
Cinkansé (Togo)